Prospect (Carolina del Nord)
 Prospect (Connecticut)
 Prospect (Kentucky)
 Prospect (Maine)
 Prospect (Nova York)
 Prospect (Ohio)
 Prospect (Pennsilvània)
 Prospect Heights, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Prospect Park, parc públic de Brooklyn (Nova York, Estats Units).
 Prospect Park (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 East Prospect, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Mount Prospect, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Prospect (revista): Revista mensual britànica especialitzada en afers polítics i notícies d'actualitat.
 Prospect (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2018 protagonitzada per Sophie Thatcher, Jay Duplass, i Pedro Pascal